Порт просмотра (, видовой порт, окно просмотра) — понятие в трёхмерной компьютерной графике, которое описывает двухмерный прямоугольник в трёхмерном пространстве, служащий для проекции трёхмерной сцены на позицию ; при этом порт просмотра фактически выступает как объектив виртуальной камеры.

Схожим смыслом обладает понятие порта просмотра в двухмерной графике — окно или другая область, через которую можно просматривать изображение. Например, окно браузера, выступая в роли порта просмотра, позволяет увидеть веб-страницу целиком, несмотря на то, что она может быть по размерам значительно больше экрана.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Математические основы компьютерной графики